Mathildenhof bezeichnet:
 Mathildenhof (Baden), Bürgerhaus in Baden, Bezirk Niederösterreich, Österreich
 Mathildenhof, Wohnplatz in der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland
 Mathildenhof, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Buniaki, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mathildenhof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Krzemlinek, Ort im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Mathildenhof, Wohngebiet im Leverkusener Stadtteil Steinbüchel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland